In 1982 werd het 68ste Campeonato Paranaense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Paraná. De competitie werd gespeeld van 1 mei tot 31 oktober en werd georganiseerd door de Federação Paranaense de Futebol. De competitie werd verdeeld over drie toernooien, omdat Atlético Paranaense deze alle drie won werd er geen extra wedstrijd voor de algemene titel gespeeld.

Eerste toernooi

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijk spel gaat de club met de meeste punten in de competitie door.

Tweede toernooi

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijk spel gaat de club met de meeste punten in de competitie door.

Derde toernooi

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijk spel gaat de club met de meeste punten in de competitie door.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paranaense
Paranaense